Cardinale – collaboratore del papa nel governo della Chiesa cattolica
Cardinale – cocktail alcolico
Cardinale – comune italiano della Calabria (provincia di Catanzaro)
Aggettivo numerale cardinale
Numero cardinale
Punto cardinale
Rosso cardinale – una gradazione del colore rosso
Virtù cardinale
Cardinale – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
Segni cardinali

Persone 
Adelfio Elio Cardinale – medico e docente italiano
Alfredo Cardinale – calciatore italiano
Claudia Cardinale – attrice italiana
Daniela Cardinale – politico italiano
Emanuele Cardinale – politico italiano
Francesca Cardinale – attrice italiana
Salvatore Cardinale – politico italiano 
Roberto Cardinale – calciatore italiano
Ugo Cardinale –  linguista italiano.
Yoan Cardinale – calciatore francese, di ruolo portiere

Animali 
Cardinale – genere di uccelli della famiglia dei Cardinalidi
Cardinale – pesce d'acqua dolce della famiglia dei Caracidi

Pagine correlate 

 Cardinal
 Cardinali